Paananen ist der Familienname folgender Personen:

 Adiel Paananen (1897–1968), finnischer Skilangläufer
 Aleksi Paananen (* 1993), finnischer Fußballspieler
 Ernest Paananen (1879–1951), finnisch-amerikanischer Musiker
 Hannu Paananen (* 1945), finnischer Basketballspieler
 Ilmo Paananen (1927–2014), finnischer Politiker
 Kaarlo Paananen (1910–1998), finnischer Eisschnellläufer